Vĩnh Thanh (Bạc Liêu), een xã in district Phước Long, provincie Bạc Liêu
 Vĩnh Thanh (Đồng Nai), een xã in district Nhơn Trạch, provincie Đồng Nai
 Vĩnh Thanh (Kiên Giang), een phường in de stad Rạch Giá, provincie Kiên Giang
 Vĩnh Thành, een xã in district Châu Thành, provincie An Giang

Zie ook
 Vĩnh Thạnh (doorverwijspagina)